Le mot Achéron, du grec  via le latin Acheron, désigne originellement une rivière du nord de la Grèce, mais surtout l'un des cinq fleuves des Enfers de la mythologie grecque.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Acheron Fossae est une dépression située dans le quadrangle de Diacria, sur Mars.
 En taxonomie, le mot acheron est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, dont le papillon Papilio acheron et l'araignée Chasmocephalon acheron.

Sciences humaines et sociales 
Dans la mythologie grecque :
 l'Achéron est un fleuve des Enfers, avec des variantes (entrée des Enfers, frontière entre les Enfers et le monde des vivants, affluent du Styx) et une connexion variable avec la rivière éponyme de l'Épire ;
 Achéron est un fils d'Hélios et de Gaïa ou de Déméter, transformé en rivière infernale après avoir abreuvé les Titans pendant leur combat contre Zeus. Selon ce mythe, Achéron est aussi le père d'Ascalaphe.

Culture et société

Cinéma 
 LAchéron est un navire français dans le film Master and Commander.

 Jeux 
 Achéron est un plan extérieur du jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.

 Marine 
 L'''Achéron est un bâtiment-base de plongeurs démineurs de la Marine nationale française, lancé en 1886.
 LAchéron'' est un sous-marin de la Marine nationale française (1929-1942).
  est le nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
 Plusieurs classes de navires de guerre britanniques sont appelées .

Monuments 
 Le Nécromantéion de l'Achéron est un ancien sanctuaire grec et oracle de nécromancie consacré à Hadès et Perséphone, que la tradition situe au confluent de l'Achéron, du Phlégéthon et du Cocyte, près de l'ancienne cité d'.

Toponyme

Australie 
 l', une rivière de l'État de Victoria, affluent de la Gouldburn ;
 l'île Acheron, une île au nord-ouest de Townsville (Queensland) ;

Grèce 
 l'Achéron, un fleuve de l'Épire ;
 le dème d'Achéron, une ancienne municipalité du district régional de Thesprotie, en Épire ;

Nouvelle-Zélande 
 l'Acheron, une rivière de la région de Canterbury (île du Sud) ;
 l'Acheron, une rivière de la région de Marlborough (île du Sud).

Épithète spécifique